Притхвирадж Сукумаран (, , род. 16 октября 1982 года) — индийский актёр, закадровый исполнитель и продюсер. Более известен под мононимом Притхвирадж. Является одним из самых успешных актеров малаяламского кино.

Биография 
Притхвирадж родился 16 октября 1982 года в Тривандруме. Несмотря на то, что его родители были актёрами, планов связывать свою жизнь с кино у него не было.

Он учился в школе с военной подготовкой Сайник (Sainik), однако из-за внезапной смерти отца, чтобы поддержать мать, ему пришлось оставить эту школу, поскольку обучение в ней предполагало обязательное проживание в кампусе. Он перевёлся в школу Бхаратья Видья Бхаван (Bharathiya Vidya Bhavan), после окончания которой уехал изучать информационные технологии в Университете Тасмании (Австралия). В 2002 году, приехав на каникулы в Тривандрум, он был замечен режиссёром Ранджнитом и приглашён им на роль в фильме «Сад бога Кришны» (Nandanam) на языке малаялам, который стал его актёрским дебютом. После фильма он сразу получил десяток предложений и на втором году обучения решил сделать перерыв в учёбе, чтобы сконцентрироваться на актёрской карьере.

К настоящему моменту фильмография Притхвираджа насчитывает более 70 фильмов, включая такие успешные, как «Между ним и мной» (Ayalum Njanum Thammil), «Кинофильм», «Одноклассники» (Classmates), «Уруми», «Индийская рупия» (Indian Rupee). Притхвирадж также снимался в параллельном кино — «Дорога домой», «В поисках себя» (Punyam Aham), «Цвет неба» (Akasathinte Niram) и других.

В тамильском кинематографе дебютировал с фильмом «Дорогие мечты» (Kana Kandaen) в 2005 году. Другими заметными фильмами на тамильском стали «Ночной жасмин» (Parijatham), «Язык» (Mozhi) и «Демон». В киноиндустрии телугу Притхвирадж дебютировал в 2010 году с фильмом «Полиция, Полиция» (Police Police), а в Болливуде — с фильмом «О, Боже!» (Aiyyaa) 2012 года.

Совместно с Сантошем Сиваном и Шаджи Натесанном он организовал продюсерскую компанию August Cinema. Эта компания занималась продюсированием двух из его фильмов: «Уруми» и «Индийская рупия», ставших весьма успешными.

Притхвираджа регулярно включают в списки самых желанных мужчин, в южной Индии он часто эти списки возглавляет

Семья 
Притхвирадж — младший сын легендарного малаяламского актёра Сукумарана и актрисы Маллики Сукумаран. Его старший брат Индраджит также является успешным актёром.

25 апреля 2011 года Притхвирадж женился на журналистке BBC Суприе Менон. В сентябре 2014 года у пары родилась дочь Аланкрита.

Фильмография

Актёр

Закадровый исполнитель

Продюсер

Награды и номинации 
Национальная кинопремия Индии
 2011 — Лучший художественный фильм на малаялам (продюсер) — «Индийская рупия»

Kerala State Film Awards
 2012 — Лучший актёр за «Кинофильм» и «Между ним и мной»
 2006 — Лучший актёр за фильм «Реальность»

Filmfare Awards South
 2012 — Номинирован — Лучший актёр — «Между ним и мной»
 2011 — Номинирован — Лучший актёр — «Индийская рупия»
 2010 — Номинирован — Лучший актёр — «Анвар»
 2010 — Номинирован — Лучший актёр второго плана — «Демон»

Asianet Film Awards
 2012 — Самый популярный актёр
 2009 — Икона молодежи

Mathrubhumi Film Awards
 2011 — Самый популярный фильм (продюсер) «Уруми»
 2011 — Самый популярный актёр
 2008 — Икона молодежи
 2006 — Самый популярный актёр
 2004 — Специальный приз киноакадемиков за фильм «Далеко»
 2003 — Лучшая экранная пара (с актрисой Навьей Наир)

South Indian International Movie Awards
 2013 — Номинирован — Лучший актёр — «Между ним и мной»
 2012 — Лучший фильм — «Индийская рупия»

Другие награды
 2014 — Ujala Asianet Film Awards — Самый популярный актёр
 2014 — IBNLive Movie Awards — Лучший актёр второго плана за фильм «Аурангзеб»
 2013 — Asiavision Awards — Человек года
 2011 — Surya TV Film Awards — Самый популярный актёр
 2011 — Vayalar Rama Varma Chalachitra Madhyama Award — Лучший актёр — за «Индийскую рупию»
 2010 — Jai Hind TV Awards — Икона молодежи
 2008 — Jai Hind TV Awards — Лучший актёр — за «Thalappavu» and «Сценарий»
 2007 — Sathyan Memorial Award — Лучший актёр — за «Реальность»
 2005 — Thikkurushi Award — Лучший актёр — за «Далеко»
 2003 — Film Critics Award — Лучший актёр — за «Печаль Миры и мечты Мухту» и «Чакра»

Реклама 
Притхвирадж является послом индийского бренда Kalyan Silks, это первый и единственный его рекламный контракт. По его словам, за 12 лет карьеры он отказывался ото всех предложений о рекламе, но дал согласие Kalyan Silks, принимая во внимание их филантропическую деятельность и репутацию.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards South